Влади́мир Евге́ньевич Каза́ринов (1933—1999) — советский и российский электрохимик, профессор, действительный член РАН (1997). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 5 декабря 1933 г. в г. Перово Московской области (семья проживала в пос. Новогиреево МО).
Его отец, Казаринов Евгений Александрович, родился в 1899 г. в Москве, в многодетной семье коммерсанта, инженер, очень одаренный музыкант-любитель, умер в 1952 г. в пос. Новогиреево МО.
Мать Казаринова (Залесская) Милица Васильевна родилась в 1904 г. в селе Кусково Московского уезда в купеческой семье, домохозяйка, умерла в г. Москве в 1985 г.

В 1951 г. окончил среднюю школу и поступил в МГУ им. Ломоносова на биологический факультет с мечтой в будущем заниматься селекцией цветов. После первого курса, как особо преуспевающий, в приказном порядке был переведен на кафедру электрохимии химического факультета МГУ.
В 1956 году окончил химический факультет МГУ специалистом в области фундаментальных проблем электрохимии и электрокатализа. Сразу после окончания МГУ работал старшим лаборантом Института физической химии АН СССР.
С 1958 г. по приглашению академика А. Н. Фрумкина перешел на работу во вновь созданный Институт электрохимии АН СССР младшим научным сотрудником, который возглавил после смерти А. Н. Фрумкина в 1976 году и руководил институтом до своей смерти в 1999 г.
В 1983 году добился присвоения Институту электрохимии присвоения имени основателя и первого директора, академика А. Н. Фрумкина. (В настоящее время Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН)

В студенческие годы увлекался фотографированием, байдарочным туризмом и пешими походами, потом главным хобби стала рыбалка, особенно зимняя подлёдная. Однако главной страстью в жизни оставалось цветоводство.

В 1962 г. присуждена ученая степень кандидата химических наук.

В 1973 г. присуждена степень доктора химических наук.

В 1979 г.присвоено ученое звание профессора по специальности «электрохимия».

В 1981 г.награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1985 г. присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники за создание и внедрение в народное хозяйство семейства проблемно-ориентированных вычислительных комплексов на основе мини-ЭВМ «Искра-226».

В 1990 г. избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

В 1996 г. присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение электрохимических методов детоксикации в медицине.

В 1997 г. избран действительным членом Российской Академии наук

Скончался 12 февраля 1999 г. после повторного инсульта. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
1974 — Бронзовая медаль ВДНХ СССР за разработку принципиально нового метода исследования адсорбции на электродах — метода меченых атомов.

1975 — медаль «За трудовую доблесть» за заслуги в развитии советской науки и в связи с 250-летием АН СССР.

1981 — Орден Трудового Красного Знамени.

1985 — Государственная премия СССР в области науки и техники за создание и внедрение в народное хозяйство семейства проблемно-ориентированных вычислительных комплексов на основе мини-ЭВМ «Искра-226».

1985 — Золотая медаль ВДНХ СССР за участие в выставке «Автоматизация научных исследований».

1996 — присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники за разработку и внедрение электрохимических методов детоксикации в медицине.

Примечания

Ссылки 
 Химический факультет МГУ Члены Российской академии наук, чьи годы учёбы или работы связаны с факультетом
 Информационная система «Архивы Российской академии наук» Казаринов Владимир Евгеньевич
 ЛИЧНОСТИ Досье личности КАЗАРИНОВ Владимир Евгеньевич
 

Выпускники химического факультета МГУ
Физикохимики СССР
Физикохимики России
Директора ИФХЭ имени А. Н. Фрумкина РАН
Похороненные на Троекуровском кладбище